Benedetto Tagliacarne – umanista e vescovo cattolico italiano
 Guglielmo Tagliacarne – statistico e accademico italiano
 Silvia Tagliacarne – ex calciatrice italiana